Subbótino (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia
 Subbótino (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia